Cuenca puede referirse a:

Geografía física y geología 

 Cuenca (accidente geográfico), depresión en la superficie de la tierra.
 Cuenca sedimentaria, depresión en ciertas partes de la Tierra en las que se produce acumulación de sedimentos asociada a subsistencia litosférica.
 Cuenca de antepaís, cuenca sedimentaria adyacente a un orógeno, con acumulación de sedimentos provenientes del mismo.
 Cuenca del Pacífico, zona que incluye todos los territorios que tienen costa en el océano Pacífico.
 Cuenca oceánica, depresión en el fondo marino.

Hidrografía 

 Cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje; territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar o a un lago corriendo a través de un único río.
 Cuenca endorreica, aquella que no tiene salida al océano, sino que desembocan en ríos, lagos o mar interior.
 Cuenca arreica, aquella cuyas aguas no desembocan ni en lagos ni en mares, pues se evaporan o se infiltran al suelo.
 Cuenca exorreica (véase Exorreísmo), aquella cuyo río principal desemboca en el océano.
 Cuenca de recepción, parte superior del curso de un torrente donde se recogen las aguas.

Divisiones administrativas

Argentina 
 Estación Cuenca, nombre que recibe la localidad de Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires.

Ecuador 
 Cuenca (Ecuador), capital de la provincia del Azuay.

España 
 Provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Cuenca (España), capital de la provincia anterior.
 Cuenca (Córdoba), localidad del municipio de Fuente Obejuna.
 Cuenca (Jaén), localidad del municipio de Hinojares.
 Cuenca de Campos, municipio de la provincia de Valladolid.
 La Cuenca, localidad del municipio de Golmayo, en la provincia de Soria.

Perú 
 Distrito de Cuenca (Huancavelica), departamento de Huancavelica.
 Distrito de Cuenca (Huarochirí),  departamento de Lima.

Personas 

 Claudio Mamerto Cuenca (1812-1852), médico y poeta argentino.
 Isaac Cuenca (n. 1991), futbolista español.
 Luis Alberto de Cuenca (n. 1950), filólogo, poeta, traductor, ensayista, columnista, crítico, editor literario e investigador español.
 Luis Cuenca Estevas (1910-1936), militante socialista español, uno de los participantes en el asesinato de José Calvo Sotelo.
 Luis  Cuenca (1921-2004), actor español.

Yacimientos 

 Yacimiento petrolífero o cuenca petrolera, acumulación natural de hidrocarburos en el subsuelo.

Miscelánea 

 Cuenca lechera central de Argentina, región de la zona centro de Argentina que se caracteriza por la gran cantidad de empresas lácteas.
 Cuenca de disipación, dispositivo destinado a amortiguar y disipar la energía cinética del agua en una obra hidráulica.
Cuenca TeVe, canal de televisión local de la ciudad y municipio de Cuenca, en la provincia de Cuenca (España).